Larga ist der Name mehrerer Orte: 

 in Rumänien:
 Larga (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Larga (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Larga (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Larga (Gurghiu), Dorf im Kreis Mureș
 Larga (Sărmașu), Dorf im Kreis Mureș
 Larga-Jijia, Dorf im Kreis Iași

 in der Republik Moldau:
 Larga (Anenii Noi), Dorf im Rajon Anenii Noi
 Larga (Briceni), Gemeinde im Rajon Briceni

 in der Antike der Name des heutigen Largitzen in Frankreich

Sonstiges:
 Larga Valley, Tal auf der Seymour-Insel in der Antarktis